Мутенка:
 Мутенка — река в Московской области, приток Оки.
 Мутенка — река в Тульской области, приток Красивой Мечи.
 Мутенка — река в Смоленской области, приток Волосты.